Densidade e denso usualmente referem-se à quantidade de algo que se encontra numa quantidade fixa de espaço. Tipos de densidade incluem:

Em física:

Densidade, massa por volume.
Densidade aparente
Densidade de energia
Densidade de carga
Densidade de corrente elétrica
Densidade de Planck
Densidade crítica do universo

Em matemática:
Função densidade, uma função de distribuição de probabilidade
Densidade de tensor
Densidade, um conceito fundamental em topologia geral.

Noutras disciplinas:
Densidade populacional, população por área.
Densidade simples
Densidade dupla
Densidade hidrográfica
Densidade de drenagem

Desambiguação